The Harvest – film del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Harvest – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Harvest – film del 1992 diretto da David Marconi
 The Harvest – film del 2013 diretto da John McNaughton